Falx (lateinisch „Sichel“) bezeichnet:
 Falx, sichelförmige Waffen der Antike
 in der Medizin folgende Strukturen:
 Falx cerebri, Hirnsichel der harten Hirnhaut, die sich zwischen die beiden Hemisphären des Großhirns vorwölbt 
 Falx cerebelli, Duraduplikatur, die zwischen die Hemisphären des Kleinhirns ragt
 Falx inguinalis, Leistensichel, die innere Begrenzung des inneren Leistenrings des Leistenkanals